Любачувка (в верхнем течении Завадовка) — река в Яворовском районе Львовской области Украины и в Любачувском повяте Подкарпатского воеводства Польши. Правый приток реки Сан (бассейн Вислы).

Длина реки 88 км (из них 20 км — на территории Украины), площадь бассейна 1129 км². Река равнинная, пойма местами заболочена. Есть пруды около сёл Калытяки и Грушев.

Берёт начало из каскада прудов на Яворовском танкодроме, в юго-западных отрогах украинской части Расточья. От истоков течёт на северо-запад, пересекает польско-украинскую границу к северу от села Грушева, и после принятия притока Нова-Жека меняет название на Любачувка. В городе Любачув поворачивает на юг и далее постепенно поворачивает на запад. Впадает в Сан севернее города Ярослав.

Притоки 
(от устья)

 Радавка (пр)
 Старыч (пр)
 Бачорка (пр)
 Мочидло (лв)
 Ров (пр)
 Чернявка (лв)
 Липовый Ров (пр)
 Лукавец (лв)
 Млака (лв)
 Пшерва (пр)
 Солотва (пр)
 Вишня (пр)
 Замила (лв)
 Нова-Жека (пр)
(граница Украина-Польша)
 Рыбная (Блех) (пр)
 Смердех (Бронка) (пр)
 Вонячка (пр)
 Волена (пр)
 Гнилой (пр)

Примечания

Литература 
 

Притоки Сана (притока Вислы)
Реки Яворовского района
Реки Подкарпатского воеводства